Felseneck ist der Name folgender Personen:

 Marie von Felseneck (Pseudonym für Marie Luise Mancke, weitere Pseudonyme: William Forster, M. Weißenburg; 1847–1926), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Felseck 
 Felsenegg